Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

José Luis Clerc ha battuto in finale 6–4, 6–4  Víctor Pecci.

Teste di serie

  Corrado Barazzutti (semifinali)
  Harold Solomon (semifinali)
  José Higueras (quarti di finale)
  José Luis Clerc (campione)

 Hans Gildemeister (primo turno) 
 Paolo Bertolucci (secondo turno)  
 Jaime Fillol (primo turno) 
 Chris Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1978